«Дом с привидениями» — название нескольких художественных фильмов:
 «Дом с привидениями» (The Haunted House) — американская немая кинокомедия 1921 года.
  (The Haunted House) — американская немая кинокомедия 1928 года.
 «Дом с привидениями» — советская школьная драма с элементами фильма ужасов 1987 года.
 «Дом с привидениями» (Ghosthouse) — итальянский фильм ужасов 1987 года.
  (Spooky House) — американский семейный фильм 2002 года.
  (Alegrijes y Rebujos) — мексиканский детский телесериал 2003—2004 годов.
  (Gwishini sanda) — южнокорейский комедийный фильм ужасов 2004 года.
  (Haunted Mansion) — американский сверхъестественный фильм ужасов 2023 года.

 Дом с призраками (мультфильм, 1929) — мультфильм Уолта Диснея 1929 года.

См. также